Ander Garitano (1969) – allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo
 Asier Garitano (1969) – allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo
 Gaizka Garitano (1975) – allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo